Гран-при Ивана Поддубного 2017 года состоялся в Москве 21-22 января.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
Международные спортивные соревнования в Москве
Январь 2017 года
Спорт в России в 2017 году
2017 год в борьбе
2017 год в Москве
Соревнования по борьбе в Москве